Прва лига Телеком 2008/2009 годов — 18-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словении по футболу. В турнире участвовали 10 команд, стартовал 19 июля 2008 года и завершился 23 мая 2009 года.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

источник kicker.de

Бомбардиры

Ссылки 
  
 Футбольная ассоциация Словении 

2008/2009
Словения
Словения
Спорт в Словении в 2008 году
Спорт в Словении в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009